МФС — аббревиатура:
 Международный форум сёги.
 МФС «Приволжье» — Межрегиональный футбольный союз «Приволжье».
 МФС — фирма, разрабатывающая и производящая эндохирургическое оборудование (Казань).
 МФС (иммунология) — мононуклеарная фагоцитарная система или  (СМФ).
 Международная федерация самбо.